Dís is een personage dat voorkomt in de werken van J.R.R. Tolkien.

Over de vrouwen van Dwergen is weinig bekend. Dit komt doordat de Dwergen uitzonderlijk jaloers zijn omtrent hun vrouwen en hun bestaan geheimhouden. Dwergenvrouwen lijken met hun baarden ook zodanig op de mannelijke Dwergen dat het moeilijk is om ze te onderscheiden.

De enige Dwergenvrouw die beschreven wordt is Dís, de zuster van Thorin Eikenschild en de moeder van Fíli en Kíli.

Lijn van Durin de Onsterfelijke 

Dis